APE est un sigle qui peut désigner :
 accords de partenariat économique, des accords commerciaux entre l'Union Européenne et les Pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique (zone ACP) ;
 acquisition par emprunt ;
 activité principale exercée, un code en France pour les entreprises au sens large (incluant certaines associations loi de 1901, les indépendants, etc.) ;
 Agence des participations de l'État, une agence de l'État français ;
 allocation parentale d'éducation, une allocation française ;
 appel public à l'épargne ;
  ;
 Agir pour l'environnement, une association française basée à Paris ;
 Association des professionnels de l'édition ;
 Association de la presse étrangère ;
 Association des parents d'élèves ;
 Alliance des paysans et écologistes, un parti politique de la République démocratique du Congo;
 asservissement pince étau, un dispositif de sécurité pour mise à la terre des réseaux électriques haute tension ;
 Ajax Push Engine, un serveur de push/Comet open source.

APE est un code qui peut désigner :
 .

Ape peut faire référence à :
 grand singe, en anglais ;
 .ape, une extension des fichiers compressés ;
 Ape Inc., une société éditrice de jeux vidéo ;
 Ape, un film de 1976 de Paul Leder ;
 Ape, un film de 2002 de Rory Bresnihan ;
 Ape, une localité de la région de Vidzeme, selon la liste des villes de Lettonie ;
 Ape, un type de véhicule utilitaire à trois roues.

Voir aussi 
 Code APE